Тази страница представя статистика за всички сезони на ПФК Ботев (Пловдив) от първото му участие в А група до последния изигран сезон.

Сезони 

 64 сезона в А група
 5 sезона в Б група
 2 сезона във В група

Легенда 

 ЕКТ – Европейски клубни турнири
 КПГ – Купа на панаирните градове
 БК – Балканска купа
 ЛЕ – Лига Европа
 КнУ – Купа на УЕФА
 КНК – Купа на носителите на купи
 КЕШ – Купа на европейските шампиони
 Купа на СА – Купа на Съветската армия
 Н/И - няма информация
 ГФ – Групова Фаза

Бележки:
 Първенството за сезон 1949/50 г. започва нормално, но след изиграването на два кръга от есенния дял, то е прекратено за реорганизация. Ботев Пловдив печели квалификационния турнир в Пловдив и следва да остане член на „А“ РФГ. Бюрото на ВКФС обаче взема решение вместо Ботев Пд в А група да участва ЦДНА/ЦСКА след като червените не успяват да се класират за нея по спортен път. Ботев от своя страна е пратен в Пловдивската окръжна група.
 След един сезон в Пловдивската окръжна дивизия, през 1950 година футболната централа решава да възмезди Ботев за случилото се година по-рано и го праща в А група по административен път.
 През сезон 1958 се играе всеки срещу всеки само по една среща, тъй като сезонът е преходен към преминаването отново на цикъл есен-пролет.
 Купата на Съветската армия има статут на национална купа от създаването си през 1945 г. до 1982 г. включително. След това надпреварата се провежда още 8 сезона до 1990 г., но тогава има статута на второстепенен турнир.
 През сезон 2009/10 на Ботев са отнети 6 точки от актива заради задължения. Отборът прекратява участието си в „А“ група преди пролетният дял. Всичките им останали мачове ще бъдат броени за загуби с 3:0.

Източници 

Ботев (Пловдив) през годините